175-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка () — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 2 березня 1989 року. Монета присвячена 175-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченко (9 березня 1814 — 10 березня 1861) — українського поета, письменника (драматург, прозаїк), художника (живописець, гравер), громадського та політичного діяча, фольклориста, етнографа.

Член Кирило-Мефодіївського братства. Академік Імператорської академії мистецтв (1860).

Історія 

Монета карбувалася на Московському монетному дворі (ММД). Монета належить до однієї з найбільших серій монет, присвячених видатним особистостям, яка була розпочата в 1983 році.

Опис та характеристики монети

Аверс 
У верхній частині диска — Державний герб Союзу Радянських Соціалістичних Республік (являє собою зображення серпа і молота на фоні земної кулі, в променях сонця і в обрамленні колосся, перев'язаних п'ятнадцятьма витками стрічки); під гербом — напис «СССР», знизу — велика стилізована цифра «1», під нею — півколом розміщено слово «РУБЛЬ» ще нижче уздовж канта знаходиться дата випуску монети — «1989».

Реверс 
На реверсі монети, в правій частині представлено зображення погрудного портрета Тараса Григоровича Шевченка, лівіше нього в два рядки викарбувані роки його життя «1814» і «1861». Нижче портрета представлено підпис (факсиміле). Біля канта монети в лівій її частині півколом викарбувано напис «Т. Г. ШЕВЧЕНКО».

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: А. А. Колодкін
 Скульптор: А. А. Новічков

Вартість монети 
Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сучасна вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2014 рік) становить приблизно 20-25 гривень, монети викарбувані з якістю пруф понад 45 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті monetysssr.ru 

 Монети СРСР
 Колишні валюти